Verve kan avse:
 The Verve – ett engelskt rockband
 The Verve Pipe – ett amerikanskt grungeband
 Verve Records – ett jazzskivbolag